Lavrac ist der Familienname der folgenden Personen:

 Ivan Lavrač (1916–1992), slowenischer Ökonom und Hochschullehrer 
 Maja Lavrač (* 1954) slowenische Sinologin und Übersetzerin 
 Nada Lavrač (* 1953), slowenische Informatikerin, KI-Forscherin und Autorin
 Vesna Lavrac, Schauspielerin und Künstlerin